BFP peut faire référence à :
  ;
 Blue Fluorescent Protein (en français, protéine fluorescente bleue), une protéine ayant la propriété d'émettre une fluorescence de couleur bleue, utilisée en biochimie ;
 Born From Pain, un groupe de hardcore hollandais.